Gussmann, Gußmann oder Gusmann ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Friedrich Gußmann (1794–1838), Stadtschultheiß in Metzingen, Landtagsabgeordneter
Hermann Gussmann (1875–1943), deutscher Maler und Zeichner
 Johannes Gussmann (1881–1930), hessischer Landtagsabgeordneter
 Otto Gussmann (1869–1926), deutscher Entwurfszeichner und Maler des Jugendstils
 Paul Gusmann (1866–1941), deutscher Arzt und Naturforscher
 Sepp Gußmann (1927–2015), deutscher Musiker und Komponist
 Wolfgang Gussmann (* 1952), deutscher Bühnen- und Kostümbildner
 Johann Georg von Gusmann (um 1645–1716), mecklenburgischer Justizrat und Lübecker Ratssyndicus, siehe Johann Georg Gutzmer